Die Abkürzungen M82, M 82 bzw. M-82 bezeichnen unter anderem

 eine Spiralgalaxie im Sternbild Großer Bär, siehe Messier 82
 ein Scharfschützengewehr, siehe Barrett M82
 ein Minensuchboot der ehemaligen deutschen Reichsmarine, siehe M 82 (Schiff, 1919)
 den 14-Zylinder-Sternmotor Schwezow ASch-82
 eine Straße im US-Bundesstaat Michigan, siehe M-82 (Michigan)

M82